So Many Roads – album di John P. Hammond del 1965
 So Many Roads – album di Otis Rush del 1976
 So Many Roads – album di Neal Morse del 2009
 So Many Roads 1965-1995 – album dei Grateful Dead del 1999